

Tabela końcowa 

* Middlesbrough został ukarany odjęciem 3 punktów

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt = punkty

Najskuteczniejsi piłkarze 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Wielkiej Brytanii
1997 w Wielkiej Brytanii